Catedral de São Paulo (Londres), em Londres, Reino Unido
 Catedral Metropolitana de São Paulo, em São Paulo, Brasil
 Catedral de São Paulo Anglicano, em Valeta, Malta
 Ruínas de São Paulo (Macau), em Macau, China

Ver também

Desambiguação